Ньютон, Майкл: Ньютон, Майкл (1931—2016) — гипнотерапевт, исследователь феномена реинкарнаций.
 Ньютон, Майкл (1951—2021) — американский писатель, автор ряда энциклопедий.
 Ньютон, Майкл (Майк) (род. 1952) — американский хоккеист на траве.